Sony Ericsson Championships 2009 – tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2009 roku został rozegrany w dniach 26 października–1 listopada, po raz drugi w stolicy Kataru, Dosze.

Do udziału w turnieju zaproszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Zawodniczki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby, dwie najlepsze z każdej awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o najwyższe trofeum. Turniej był rozgrywany na kortach twardych w Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Faza grupowa

Grupa biała 
Wyniki

Tabela

Grupa kasztanowa 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Katarze